La Temporada 2021 del Fútbol en Chile abarcó todas las actividades relativas a campeonatos de fútbol profesional y amateur, nacionales e internacionales, disputados por clubes chilenos, y por las selecciones nacionales de este país, en sus diversas categorías, durante la temporada 2021, año en que Chile todavía sigue siendo afectado por la pandemia de COVID-19.

Torneos de Equipos





Torneos de Selección

{| align=center style="background: #F9F9F9; text-align: left; font-size: 88%; border-collapse:collapse;" border=0 cellspacing=0 cellpadding=2 width=700
|- align=center
! width=50 style="background:#336699; color:#FFFFFF;"|Nivel
! width=350 style="background:#336699; color:#FFFFFF;"|Torneo
! width=350 style="background:#336699; color:#FFFFFF;"|Campeonato
! width=300 style="background:#336699; color:#FFFFFF;"|Campeón
|-
|<center>ABS
|Copa América
| Edición 2021
||}

  

  
 Primera División (Campeonato AFP PlanVital) (17) 

 Primera B (Campeonato Betsson) (16) 

 Segunda División Profesional (Campeonato Pullman Bus) (12) 

 Tercera División A (17) 

 Tercera División B (24) 

  
 Primera División (Campeonato Caja Los Andes) 

 Primera B 

  
 Primera División 

 

 Primera B 

 Sanciones

 Play-Offs 

En esta instancia, se enfrentarán los 4 equipos ubicados entre el segundo () y quinto () lugar de la tabla de posiciones, disputándose en partidos de ida y vuelta, una liguilla para definir al equipo, que enfrentará al décimo quinto () de la Primera División.

  

 Copa Conmebol Libertadores 2021 

Los equipos que participan en la Copa Libertadores de América 2021, a partir de febrero de 2021, son:

 Chile 1: Universidad Católica Campeón de la Primera División de Chile 2020. (Eliminado en los Octavos de final frente a  Palmeiras, 0:2)

 Chile 2: Unión La Calera 2.º puesto de la Primera División de Chile 2020. (Eliminado en la Fase de grupos frente a  Flamengo,  Vélez Sarsfield y  Liga de Quito; 0PG, 2PE, 4PP)

 Chile 3: Universidad de Chile 3.° puesto de la Primera División de Chile 2020. (Eliminado en la Segunda Fase Clasificatoria frente a  San Lorenzo, 1:3) 

 Chile 4: Unión Española 4.° puesto de la Primera División de Chile 2020. (Eliminado en la Segunda Fase Clasificatoria frente a  Independiente del Valle, 3:6)

 Copa Conmebol Sudamericana 2021 

Los equipos que participan en la Copa Sudamericana 2021, a partir de marzo de 2021, son:

 Chile 1: Palestino 5.° puesto de la Primera División de Chile 2020.  (Eliminado en la Fase de grupos frente a  Libertad,  Atlético Goianiense y  Newell's Old Boys; 0PG, 1PE, 5PP)

 Chile 2: Deportes Antofagasta 6.º puesto de la Primera División de Chile 2020. (Eliminado en la Primera fase frente a  Huachipato, 0:4)

 Chile 3: Cobresal 7.° puesto de la Primera División de Chile 2020. (Eliminado en la Primera fase frente a  Palestino, 1:2)

 Chile 4: Huachipato 8.° puesto de la Primera División de Chile 2020. (Eliminado en la Fase de grupos frente a  Rosario Central,  12 de Octubre y  San Lorenzo; 2PG, 2PE, 2PP)

  
 Copa Libertadores Femenina 2021 

 Chile 1: Santiago Morning campeón Primera División 2020. 

 Chile 2''': Universidad de Chile subcampeón Primera División 2020.

Selección Absoluta Masculina

Enfrentamientos

Goleadores

Selección Absoluta Femenina

Enfrentamientos

Goleadoras

Goleadores chilenos

Goleadores (clubes de 1° división y selección)

Referencias

Enlaces externos 
 futbolchileno.com
 Base de datos RSSSF
 Sitio oficial ANFP
 Prensafutbol
 Deportes en Terra

 
Deporte en Chile en 2021
Temporadas del fútbol chileno
Fútbol en 2021